Le gare di judo della categoria oltre i 100 kg maschile ai XVI Giochi paralimpici estivi si sono svolte il 29 agosto 2021 presso il Nippon Budokan.

Il vincitore è stato Mohammadreza Kheirollahzadeh.

Risultati

Ripescaggi per medaglie di bronzo

Note

Collegamenti esterni 
 

M 7